Galicia  o Galícia , país de la península Ibèrica, constituït com a comunitat autònoma d'Espanya
 Galítsia, regió de l'Europa Central, dividida entre Polònia i Ucraïna
 Galicia (revista), revista il·lustrada d'aparició quinzenal que es començà a publicar a Madrid el 1906 
 Deportivo Galicia Fútbol Club, club de futbol veneçolà de la ciutat de Maracay
 Galicia Ceibe-OLN, organització independentista d'esquerra impulsada pel Partido Galego do Proletariado el 1980 com al seu front d'actuació política
 Vuelta a Galicia, cursa ciclista per etapes que es disputà per les carreteres de Galícia entre 1933 i el 2000